Новопетровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Новопетровское сельское поселение — входит в Павловский район

Московская область
 Сельское поселение Новопетровское — входит в Истринский район

Орловская область
 Новопетровское сельское поселение — входит в Свердловский район

Тюменская область
 Новопетровское сельское поселение — входит в Аромашевский район